Luis Carvajal kan syfta på:

* Luis de Carvajal (omkring 1500–1552), spansk franciskansk teolog
 Luis de Carvajal (1531–efter 1618), spansk målare
 Luis de Carvajal y de la Cueva (1539–1591), spansk-portugisisk äventyrare, slavhandlare och guvernör
 Luis de Carvajal (el Mozo) (1566–1596), spansk köpman och poet, martyr
 Luis Alfredo Carvajal Rosales (1913–2003), ecuadoriansk biskop